Lengenbach und Lengenbeck sind geographische Namen:

Orte:
 Lengenbach, Einöde der Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern 
 Lengenbeck, Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Lengenbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold in Bad Liebenzell, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Lengenbach (Weiße Laber), rechter Zufluss der Weißen Laber bei Lengenbach, Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Lengenbeck (Nesselbach), rechter Zufluss des Nesselbachs (zur Lenne) bei Lengenbeck, Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Herren von Lengenbach, bairisch-niederösterreichisches Adelsgeschlecht und Domvögte von Regensburg
 Längenbach